Перша Ліга Туреччини 1970—1971  — 13-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вчетверте здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ескішехірспор взяв участь у Кубку володарів кубків 1971—1972 як володар Кубка Туреччини 1970—1971.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1970-1971
Туреччина
Туреччина
1970 у турецькому спорті
1971 у турецькому спорті